Томас Индермюле (; род. 4 октября 1951, Берн) — швейцарский гобоист и музыкальный педагог; солист Роттердамского филармонического оркестра и , преподаватель  и высшей школы музыки Карлсруэ, лауреат международных конкурсов.

Биография 
Томас Индермюле родился в музыкальной семье. Учился он у Хайнца Холлигера во Фрайбургской Высшей школе музыки и у Мориса Бурга в Париже. Окончив обучение, Индермюле стал солистом Роттердамского филармонического оркестра и Нидерландского камерного оркестра. В 1974 году он стал лауреатом международного конкурса в Праге, в 1976 — международного конкурса ARD в Мюнхене.

Томас Индермюле выступал с сольными концертами практически во всех странах Европы, а также в США, Канаде, Австралии, Японии и Корее. Он основал ансамбль имени Куперена, специализирующийся на исполнении музыки эпохи барокко. Его аудиозаписи изданы под лейблами Philips, EMI, Novalis и др.

С 1984 года Томас Индермюле преподавал гобой в , с 1989 — в высшей школы музыки Карлсруэ.

Ссылки 
 
 Werner Genuit und seine Partner, Thomas Indermühle
 Thomas Indermühle — oboe 2011/2012 — Scuola di Musica di Fiesole

Выпускники Фрайбургской Высшей школы музыки
Академические музыканты Швейцарии
Преподаватели Высшей школы музыки Карлсруэ